Het landskampioenschap hockey bij de dames in het seizoen 1933/34 ging net als in de voorgaande jaren tussen de kampioenen van de districten en voor de twaalfde keer op rij werd HOC landskampioen in het dameshockey.

Algemeen 
Het Nederlandse hockey was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district (uitgezonderd het district noord) een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioenen van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar beslissingswedstrijden om het landskampioenschap. De districtskampioenen waren respectievelijk: HOC (West), Breda (Zuid) en Zutphen (Oost). De kampioenswedstrijd tussen HOC en Zutphen stond gepland op 18 maart 1934, maar werd uitgesteld wegens een ernstig auto-ongeluk.

Eindstanden

Zie ook 
 Nederlands landskampioenschap hockey heren 1933/34

Hockey in 1933
Hockey in 1934
 1933/34